Jméno Eusebius psáno někdy také Eusebios náleželo několika různým osobám církevních dějin:

 Eusebius (papež)
 Eusebios z Kaisareie (též Eusebius Pamphili) – autor prvních církevních dějin
 Eusebios z Nikomédie – arián, protivník Athanasiův
 Eusebios z Emesy – teolog a řečník
 Eusebius z Vercelli – biskup ve Vercelli, mučedník
 Svatý Jeroným, původním jménem Sophronius Eusebius Hieronymus